Травневое () — село,
Стрыевский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122488403. Население по переписи 2001 года составляло 483 человека .

Географическое положение 
Село Травневое находится на безымянной речушке, которая через 1,5 км впадает в реку Гнезна Гнилая,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Стрыевка.

История 
 1523 год — дата основания как село Заруддя.
 В 1963 году переименовано в село Травневое.
 В марте-апреле 1944 года во время проведения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции здесь находился штаб 8 гв. мк.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания